1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje  
15. stoletje | 16. stoletje | 17. stoletje | 18. stoletje | 19. stoletje | 20. stoletje | 21. stoletje 
 Druga stoletja  

Osemnajsto stoletje obsega leta od 1701 do vključno 1800. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1700 do 1799.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po osemnajstem stoletju so pisana ležeče.

Stoletja